1984 se poate referi:
 Anul 1984
 1984, roman de George Orwell
 1984, film  din 1984 în regia lui Michael Radford
 1984, film din 1956 în regia lui Michael Anderson